Алькоба ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Население — 717 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля